Термин Армянский календарь может означать:

 Армянский языческий календарь — солнечный календарь, которым пользовались в Древней Армении до принятия христианства и ведущий летоисчисление с 2492 г до н. э.;
 Армянский церковный календарь — христианский календарь, принятый 11 июля 584 года и ведущий отсчёт с 552 года;